Curling is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2006 in Turijn. Het bestond uit een vrouwen en een mannenkampioenschap.

Mannen

Groepsfase

Halve finale

Bronzen medaille

Finale

Vrouwen

Groepsfase

Halve finale

Bronzen medaille

Finale

Medaillespiegels

Landen

Atleten 

Curling
Curling op de Olympische Spelen
Olympische Winterspelen